Ferbers ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Ferbers (1850–1926), deutscher katholischer Pfarrer, Autor und Übersetzer
 Jutta Ferbers (* 1957), deutsche Dramaturgin